Брассак — кантон во Франции, департамент Тарн.
 Брассак — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Брассак — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Брассак — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна.

См. также 
 Кастельно-де-Брассак — коммуна во Франции, департамент Тарн.